Primera División 2020 – edizione della competizione di calcio maschile boliviana
 Primera División 2020 – edizione della competizione di calcio maschile cilena
 Primera División 2020 – edizione della competizione di calcio maschile venezuelana